Joanna Kil (ur. 9 lipca 2000) – polska skoczkini narciarska i dwuboistka klasyczna, reprezentantka klubu KS Chochołów. Uczestniczka mistrzostw świata juniorów (2018 i 2019). Brązowa medalistka uniwersjady (2023). Medalistka mistrzostw Polski w skokach narciarskich.

Przebieg kariery 
We wrześniu 2014 zadebiutowała w FIS Cup w skokach narciarskich, dwukrotnie zajmując 12. miejsce na zawodach w Râșnovie. 15 grudnia 2017 w swoim pierwszym starcie w Pucharze Kontynentalnym zajęła 7. pozycję w zawodach w Notodden. Wystąpiła na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2018, zajmując 25. miejsce indywidualnie, 9. w drużynie kobiecej i 8. w mieszanej.

Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2019 wystąpiła zarówno w konkursach skoków narciarskich, jak i kombinacji norweskiej. W tych pierwszych zajęła 48. lokatę indywidualnie i 8. w drużynie żeńskiej, występ w dwuboju zakończyła natomiast na 27. pozycji.

W zawodach międzynarodowych w kombinacji norweskiej po raz ostatni wystąpiła w lutym 2019 w Renie w ramach swojego debiutu w Pucharze Kontynentalnym, plasując się na 16. i 19. miejscu. Z kolei w skokach narciarskich ostatni występ międzynarodowy odnotowała w sierpniu 2019, zajmując dwukrotnie 43. miejsce w Pucharze Kontynentalnym w Szczyrku. W tym samym roku zaprzestała dalszych treningów.

Skoki narciarskie

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Kil na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich

Zimowe mistrzostwa Polski

Letnie mistrzostwa Polski

Kombinacja norweska

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach 
stan na 5 marca 2023

Alpen Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Alpen Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 KIL Joanna - Athlete Information (Ski Jumping)
 KIL Joanna - Athlete Information (Nordic Combined)

Polskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2000
Sportowcy AZS Zakopane
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2023